Charles Dance ist der Name folgender Personen:
 Charles Dance (* 1946), britischer Schauspieler
 Charles Dance (Dampfwagenpionier), britischer Dampfwagenpionier im frühen 19. Jahrhundert
 Charles Dance (Dramatiker) (1794–1863), britischer Dramatiker